Miltner ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand von Miltner (1856–1920), Reichsgerichtsrat und Königlich bayerischer Justizminister
 Franz Miltner (1901–1959), österreichischer Klassischer Archäologe
 Harold Ian Miltner (* 1970), austro-schottischer Schriftsteller und Journalist
 Helene Miltner (1904–1999), österreichische Klassische Archäologin und Philologin
 Karl Miltner (1929–2020), deutscher Politiker (CDU)
 Theodor von Miltner (1884–1939), deutscher Gynäkologe und Medizinalrat

Siehe auch:

 Mildner